Peterloo steht für:

 Peterloo (Film), britisches Historiendrama von Mike Leigh (2018)
 Peterloo-Massaker, Kavallerieattacke auf eine friedliche Protestkundgebung auf dem St. Peter’s Field bei Manchester (1819)
 Peterloo Memorial, Denkmal in Manchester, England